Артур Уилсон:
 Артур «Дули» Уилсон (1886—1953) — американский актёр и певец.
 Уилсон, Артур (1886—1917) — британский регбист, призёр летних Олимпийских игр.
 Уилсон, Артур (адмирал) (1842—1921) — британский флотоводец, адмирал флота, Первый морской лорд.